Die Libanesische Premier League 2004/05 war die 45. Spielzeit der höchsten libanesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Insgesamt traten elf Mannschaften an. Sie begann am 21. November 2004 und endete am 16. Juni 2005.

Salam Zgharta, Homenetmen Beirut und Homenmen Beirut stiegen nach der Saison 2003/04 in die zweite Liga ab.  Die neuen Aufsteiger waren Al Rayyan und al-Akhaa al-Ahli. al-Akhaa al-Ahli kehrte nach nur einer Saison Zweitklassigkeit zurück, während Al Rayyan zum ersten Mal in die Premier League aufstieg.

Titelverteidiger Nejmeh Club gewann erneut die Meisterschaft. Hekmeh FC, Shabab al-Sahel und al-Akhaa al-Ahli stiegen nach der Saison in die zweite Liga ab. Da die Saison 2005/06 auf 10 Mannschaften reduziert wurde, stiegen drei Teams ab und nur zwei auf.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Weblinks 
 Saison 2004/05 bei rsssf.com

2004 05
Fußballsaison 2004/05